Plusieurs basiliques sont consacrées à saint Patrick dont :
 la basilique Saint-Patrick de Montréal, bénie en 1847 ;
 la basilique Saint-Patrick d'Ottawa, bénie en 1872.

Voir aussi 
 

~
Patrick